Тя́смин (, устар. Тясьмин (Тасьмин)) — река, протекающая по территории Кировоградской и Черкасской областей Украины, правый приток Днепра.

Физико-географическая характеристика 

Длина реки 164 километра (162 версты). Площадь бассейна 4 570 км². 

Река берёт начало на севере, в центральной части днепровских возвышенностей в современной Кировоградской области. Оттуда течёт через Черкасскую область, где впадает в Кременчугское водохранилище. Высота устья — 81 метр над уровнем моря.

В среднем течении Тясмин образует излучину, меняющую направление реки на 180°. Из-за этого обстоятельства его 

В долине реки расположены гидрологические заказники: Старотясминский (Чигиринский район), Старый Тясмин (Черкасский район), Тясминский каньон (г.Каменка), Березняковский карьер (Смелянский район).

Наиболее крупными населёнными пунктами на Тясмине являются посёлок городского типа Александровка, а также города Каменка, Смела и Чигирин.

Притоки 
Ниже представлены название притоков реки:
 Правые: Чутка, Ирклей (Ирклеец), Субботовка, Поток, Ивковчанка, Медведевка (Медведь), Лубенка, Жаботинка, Головятка, Каменоватка (Просянка), Лаврусиха, Косарка, Осотянка;
 Левые: Ирдынь, Серебрянка, Гнилой Ташлык, Мокрый Ташлык, Подлесная, Болтышка.

История 
В нижнем течении Тясмина вблизи населённого пункта Суботов расположены важные археологические места Чернолесской культуры Тясминское городище. Для учёных они являются ключевым звеном для изучения перехода от позднего бронзового века к раннему железному веку.

На реке Тясмине, в 8 верстах от Чигирина, Б. Хмельницкий построил свой хутор Суботово.

Ранее Тясмин находился в Чигиринском уезде Киевской губернии, а в нижнем течении на границе с Херсонская губернией России. На 1901 год по реке были расположены два города, 4 местечка и 46 селений. Река брала начало в Чигиринском уезде, к северо-востоку от села Высшие Верещаки, текла сперва на юго-запад, у села Большие Бирки поворачивала к северо-западу, у местечка Смелы — к северо-востоку, у села Харьковки — к юго-востоку, входила в Ирдынское болото, у города Чигирин поворачивала на восток, образовывая здесь границу Киевской и Херсонской губерний до впадения своего в реку Днепр у Новогеоргиевска.

Город Новогеоргиевск располагался близ места впадения в Днепр до создания водохранилища (Крылов).

Гидроним 
Название Тясмин происходит от тюркского taš «камень» (как и Ташлык и другое).

Галерея

Примечания

Литература 
 
 

Притоки Днепра
Реки Кировоградской области
Реки Черкасской области